Lanfia Camara (Conakry, 1986. október 3. –) guineai válogatott labdarúgó, a belga KRC Mechelen középpályása, de hátvédként is bevethető.

További információk 
 
 FootballDatabase.eu profil

1986-ban született személyek
Guineai labdarúgók
Labdarúgó-középpályások
Labdarúgóhátvédek
Élő személyek